Мика Тэн (, род. 27 ноября 1977 года) — американская фетиш-модель и порноактриса.

Биография 
Тэн родилась на Гавайах. Её отец имел самоано-японское, а мать — окинаво-тайваньское происхождение. В 3 года её удочерила бабушка.

Тэн пришла в порноиндустрию в 2002 году в возрасте 19 лет, куда её пригласил режиссёр Джек Пёрл, случайно встретивший девушку в магазине ampm. Мика в основном снимается в фетиш-порно для компании Kink.com и сайтов «Men in Pain» и «Divine Bitches», где играет роль как доминанта, так и подчиняющегося. И несмотря на то, что она также снимается в традиционном порно, сама девушка считает себя фетиш-моделью, а не обычной порнозвездой. Тэн также основала собственную порностудию GenerAsianxxx Productions.

В 2011 году журнал Complex поставил её на 23 место в списке «50 самых горячих азиатских порнозвёзд всех времен».

На 2016 год снялась в 487 порнофильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 интервью lukeisback.com 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Родившиеся в Гонолулу
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы Urban X